«Чёрное и белое» () — американский гангстерский фильм 1999 года.

Сюжет 
США, Нью-Йорк, Манхеттен. В чёрную рэп-хип-хоп группу желают влиться белые исполнители — юноши из благополучных богатых семей. Предводитель афроамериканской команды — Рич «Пауэр» Бауэр, и двери его дома всегда открыты для начинающих музыкантов, бродяг и бездельников, а сам он проворачивает полулегальные делишки.

Супруги Сэм и Терри хотят снять документальный фильм о Риче, его жизни и окружении.

Дин — успешный баскетболист, а Рич — его друг детства. Однажды Дин поддаётся уговорам Рича и соглашается проиграть несколько встреч, чтобы заработать денег на тотализаторе. Однако он об этом сильно жалеет, когда выясняется, что букмекер Марк был подставной, и на самом деле это полицейский, давно пытающийся вывести Рича на чистую воду. Рич понимает, что Дин слишком много знает, и решает убить его. Для этой цели он выбирает одного из белых подростков, у которого пользуется наибольшим авторитетом, и просит совершить убийство за него. Прокол Рича в том, что этот юноша — сын окружного прокурора…

В ролях 

 Элайджа Вуд — Рен
 Эдди Томас — Марти Кинг
 Уильям Скотт — Уилл Кинг
 Стейси Эдвардс — Шейла Кинг
 Джо Пантолиано — Билл Кинг
 Джаред Лето — Кэйси
 Скотт Каан — Скотти
 Роберт Дауни-младший — Терри Донаджер
 Брук Шилдс — Сэм Донаджер
 Аллан Хьюстон — Дин Картер
 Гэби Хоффман — Рэйвен
 Кидада Джоунс — Джесс
 Марла Мейплз — Маффи
 Бижу Филлипс — Чарли
 Оливер Грант — Рич Бауэр
 Кори Вудз — Сигар
 Клаудия Шиффер — Грета
 Бен Стиллер — детектив Марк Клеар
 Фрэнк Адонис — Фрэнк
 Майк Тайсон — камео

Факты 

 Одна из немногих драматических ролей комика Бена Стиллера.
 В ролях снялись музыканты групп Wu-Tang Clan, Onyx и 30 Seconds to Mars
 Бо́льшая часть диалогов в фильме является актёрской импровизацией, только роль Клаудии Шиффер была расписана дословно. Кстати, она впервые проколола уши именно для этого фильма, так как её персонаж носит в ушах огромные обручи, а Брук Шилдс проколола нос.
 Чёрное и белое (саундтрек) — статья о саундтреке к фильму
 В фильме за 98 минут 215 раз произносится слово fuck, то есть в среднем 2,19 раз в минуту.

Премьерный показ в разных странах 

 США — 4 сентября 1999 (кинофестиваль в Теллюриде); 5 апреля 2000 (широкий экран)
 Канада — 15 сентября 1999 (Кинофестиваль в Торонто)
 Великобритания — 8 октября 1999
 Германия — 10 августа 2000
 Аргентина — 12 сентября 2000 (выход на видео)
 Австралия — 28 сентября 2000
 Испания — 17 ноября 2000
 Франция — 29 ноября 2000
 Венгрия — 30 ноября 2000 (выход на видео)
 Исландия — 19 декабря 2000 (выход на видео)
 Бельгия — 31 января 2001
 Италия — 6 июля 2001
 Япония — 28 сентября 2001 (выход на видео)
 Финляндия — 2001 (выход на видео)

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1999 года
Фильмы-драмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Криминальные фильмы США
Фильмы о расизме
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Джеймса Тобэка
Фильмы Screen Gems
Фильмы на английском языке